Cotret ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Cotret (* 1930), französische Filmeditorin
 Robert de Cotret (1944–1999), kanadischer Politiker